Се́рнур () — посёлок городского типа, административный центр Сернурского района Республики Марий Эл Российской Федерации и административный центр одноимённого городского поселения.

География 
Расположен на реке Сердяжка, в 90 км к северо-востоку от Йошкар-Олы.

История 
Преобразован в село из деревни Макарсола, основанной XVII веке с началом строительства церкви в 1749 году. Название Шернур произошло от мар. «Шер» — гидроним от реки Шердеж (рус. Сердяжка), на которой стоит населённый пункт, и «нур» (мар. поле). Население села состояло большей частью из марийских крестьян. Так, по ревизии 1811 года из 167 ревизских душ мари составляли 163, русские — 4. Перепись сохранила некоторые марийские имена жителей села, позднее преобразовавшиеся в фамилии: Токсыбай, Пибулат, Пияндык, Чиндубай, Очибай, Очей, Паим, Аптыл, Конак, Памыдек, Токман, Абли (Аблей), Ердыган (Ядыган), Пидыган, Ситыган и другие.

После создания Сернурского кантона в 1921 году Сернур как центр кантона получил статус города. В 1926 году город Сернур переведен в разряд сёл. В 1966 году преобразован в посёлок городского типа.

Население

Жилищный фонд 
Многоэтажные кирпичные дома в 2—5 этажей распределены на всей территории посёлка. Имеется немало деревянных жилых домов.

Экономика 
В Сернуре имеется сыродельный завод и другие предприятия пищевой промышленности.

Культура 
Исследователь начала XX века М. Н. Янтемир писал: Сернур известен был среди мари как своего рода Иерусалим для марийского мира. Он всегда претендовал на руководящую роль в религиозном отношении. И язычество здесь держалось крепко…

В посёлке действует церковь Архангела Михаила, в 2003 году заложен новый православный храм.

Марийцы до сих пор поклоняются языческим божествам в святых рощах (кӱсото) около деревень Куприяново, Поланур, Чемеево, в часовне близ Пактаево. С 1991 года укрепилась традиция поездок в Кировскую область на Чумбылатову гору, где происходят традиционные моления. Марийцы бережно относятся к святым местам — языческим и православным.

В Сернуре в 1910–1913 проживала семья поэта Николая Заболоцкого.

В посёлке есть дом культуры, библиотеки, историко-литературный музей имени А. Ф. Конакова, стадион.

Сернурская детская школа искусств им. И. Н. Молотова.

Достопримечательности 
Краеведческий музей, памятник павшим за Родину воинам, бюст Героя Советского Союза Андрея Яналова.

Известные уроженцы 
Мамаева Анастасия Георгиевна (1916—1994) — марийский советский партийный и государственный деятель. Заместитель Председателя Совета Министров Марийской АССР (1951—1962), заместитель министра просвещения Марийской АССР (1962—1971). Член ВКП(б).

Примечания

Литература

Ссылки 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Марий Эл
 ОКАТО
 

Населённые пункты Сернурского района
Населённые пункты России, утратившие статус города
Посёлки городского типа Марий Эл
Районные центры Марий Эл